Christine Waty, née le  à Charleville dans les Ardennes, est une femme politique française, divers gauche. Après avoir été adjointe au maire d'opposition, elle est maintenant conseillère municipale de Champagne-sur-Seine en Seine-et-Marne.

Biographie 
Christine Waty a été élue conseillère municipale puis adjointe au maire le , sur une liste de gauche plurielle où elle représentait le Parti radical de gauche.

Avant d'entrer en politique elle a été secrétaire générale, puis vice-présidente départementale d'une association de parents d'élèves en Ardennes de 1994 à 1998 et présidente de la section locale de 1991 à 1998. Elle a été vice-présidente du Conseil consultatif de quartier Étion-La-Houillère entre 1995 et 1999 à Charleville-Mézières.

Au sein du Parti radical de gauche, elle a été secrétaire nationale de 1999 à 2001, chargée de l'enseignement (collèges et lycées) et de 1999 à 2004, chargée de la famille. 

Sur le plan local, elle a été trésorière de 1998 à 2000, puis présidente de 2000 à 2002 de la fédération des Ardennes du Parti radical de gauche, ainsi que vice-présidente de la région Champagne-Ardenne de 2000 à 2003. Elle a été tête de liste radicale pour les élections régionales en Champagne-Ardenne en 1998. Puis, elle est devenue présidente de la fédération départementale de Seine-et-Marne de 2003 à 2005. 

Christine Waty a fondé un journal de libre expression, La Passerelle de Champagne-sur-Seine, édité à l'attention des habitants de sa commune et dans lequel elle entend dénoncer les pratiques de la municipalité de Champagne-sur-Seine, qu'elle juge inacceptables.

Pendant la campagne électorale de l'élection législative française de 2007, elle n'a pas apporté son soutien au candidat officiel de la gauche, ne se reconnaissant pas dans les options actuelles des formations politiques principales de gauche.

Pour les Élections municipales françaises de 2008, elle a participé au sein d'une équipe citoyenne d'habitants de sa commune à la définition d'un programme d'actions à mettre en œuvre sur le court et le long terme en vue de métamorphoser la commune de Champagne-sur-Seine. Ces partenaires l'ont désignée comme tête de la liste "Champagne 2008 : une ville où il fera bon vivre", composée de personnes apolitiques comme de personnes de gauche, du centre et de droite. Le Maire sortant ayant été réélu, elle est désormais conseillère municipale.

Mandats 
  -  : Adjointe au maire de la commune de Champagne-sur-Seine, membre du groupe "Radical et humaniste" 
  - en cours : Conseillère municipale de la commune de Champagne-sur-Seine

Autres activités    
Depuis , elle a créé une auto-entreprise, spécialisée dans l'édition : Les Éditions du Mainate.

Liens externes 
  Site officiel de Christine Waty
  Copie du site de campagne de Champagne 2008
  Archives du journal La Passerelle
  Les Éditions du Mainate

Personnalité du Parti radical de gauche
Femme politique française
Naissance en octobre 1962
Naissance à Charleville-Mézières